Wanderlust kan avse:

Wanderlust (låt av Björk) – en låt av Björk på hennes skiva Volta från 2007
Wanderlust (film) – film från 2012 med bland andra Jennifer Aniston och Malin Åkerman
 Wanderlust (låt av Paul McCartney) – en låt av Paul McCartney från Tug of War, musikalbum från 1982.
 Wanderlust (TV-serie) – brittisk TV-serie från 2018